Mellaart ist der Name folgender Personen:

 James Mellaart (1925–2012), britischer Prähistoriker

Siehe auch:
 Mellaard